Marcelo Demoliner e João Souza erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme. Demoliner ha giocato in coppia con Elias e Souza ha giocato in coppia con Sá.

Il doppio del torneo di tennis São Paulo Challenger de Tênis 2014, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Guido Pella e Diego Sebastián Schwartzman che hanno battuto in finale Máximo González e Andrés Molteni 1-6, 6–3, [10-4].

Teste di serie 

  Ariel Behar /  Horacio Zeballos (quarti di finale)
  Andre Sá /  João Souza (quarti di finale)

 Máximo González /  Andrés Molteni (finale)
 Roberto Maytín /  Fernando Romboli (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

São Paulo Challenger de Tênis 2014